Гол — метод підрахунку очок у багатьох видах спорту.
 «Гол!» — фільм 2005 року.
 «Гол! 2»
 «Гол! 3»
 «Гол» — відеогра 1988 року.
 Goal.com — інтернет-сайт футбольних новин.